Сульфид галлия(II) — неорганическое соединение, соль металла галлия и сероводородной кислоты с формулой GaS, бесцветные или жёлтые кристаллы, не растворимые в холодной воде, разлагаются в горячей.

Получение 

 Восстановление водородом сульфида галлия(III):

 Синтезом из элементов:

 Осаждение сероводородом растворимых солей двухвалентного галлия:

Физические свойства 

Сульфид галлия(II) образует бесцветные или жёлтые кристаллы гексагональной сингонии, пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,3578 нм, c = 1,547 нм, Z = 4.

Не растворяется в холодной воде, разлагается в горячей.

Химические свойства 

 Диспропорционирует при нагревании в вакууме:

Литература 
 
 
 
 

галлия
Сульфиды галлия